DGS puede referirse a:

 Deutsche Gebärdensprache, la lengua de signos en Alemania;
 Dirección General de Seguridad, antiguo organismo estatal español responsable del Orden público;
 Diseño gráfico de sistemas; método de diseño y programación informático.
 Direcção-Geral de Segurança, antiguo organismo estatal portugués de seguridad y policía secreta;
 Síndrome de DiGeorge, o DGS por su acrónimo en inglés, una enfermedad.